-{Dracohors}- su klada dinosauriformnih arhosaura koja obuhvata includes dinosauruse i silesauride. Najstariji poznati drakohortijan je -{Asilisaurus}-, koji datira od pre oko 245 miliona godina iz anisijanskog doba središnjeg trijasnog perioda.

Reference 

Диносауриформе
Орнитодирани